Thyrse peut être associé à :

Mythologie 
 Dans la mythologie grecque, le thyrse est l'emblème de Dionysos.

Botanique  
 En botanique, un thyrse est une inflorescence composée mixte.

Saints chrétiens 
 Thyrse d'Autun, martyr et saint chrétien du .
 Thyrse d'Apollonie, martyr et saint chrétien du .